Санта Исабел Чолула има више значења:

 Општина Санта Исабел Чолула (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику
 Санта Исабел Чолула (Санта Исабел Чолула, Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику